Ordet talje har flere betydninger:

 Talje (gearing) – en mekanisk indretning, som kan fordoble eller halvere en kraft
 Talje (anatomi) – hos mennesket, det smalle sted  mellem brystkassen og hoften (også liv, midje eller bæltested)

Se også
 Talje-hofte ratio
 NATO's fonetiske alfabet – hvor talje står for tallet 10